Alžběta Tereza Lotrinská (15. října 1711 – 3. července 1741) byla lotrinskou princeznou a sňatkem s Karlem Emanuelem III. sardinskou královnou.

Život 
Alžběta Tereza se narodila na zámku Lunéville jako dcera Leopolda Josefa Lotrinského a jeho manželky Alžběty Charlotty Orleánské. Její matka byla neteří Ludvíka XIV. a její otec synem polské královny Eleonory Marie Josefy Habsburské. Její starší bratr František Štěpán se stal císařem Svaté říše římské. Ve Francii měla jako zahraniční princezna titul Výsost. Na královu korunovaci v říjnu 1722 přijela Alžběta Tereza s matkou a sestrou Annou Šarlotou k francouzskému dvoru. Alžbětina babička shledala, že jsou její vnučky velmi okouzlující a atraktivní, Anna Šarlota však byla považována za krásnější.

V roce 1725 bylo králi Ludvíkovi XV. patnáct let a byl svobodný. Zasnoubil se s Marianou Viktorií Španělskou, ale ta byla poslána zpět do Španělska, protože byla ještě příliš mladá na plození potomků. A tak Alžbětina matka Alžběta Charlotta začala vyjednávat o králově sňatku se svou dcerou. To však bylo proti plánům králova prvního ministra Bourbona, který jednal o králově sňatku s polskou princeznou Marií Leszczyńskou.

Alžbětin otec v roce 1729 zemřel uprostřed vyjednávání o jejím sňatku s Ludvíkem I. Orleánským, jejím ovdovělým bratrancem.

Královna 
V roce 1736 se Alžbětin bratr František oženil s arcivévodkyní Marií Terezií, dcerou a následnicí trůnu císaře Karla VI. Spojení lotrinské dynastie s habsburskou dávalo Alžbětě větší možnosti k uzavření sňatku. V roce 1736 o její ruku požádal dvojnásobný vdovec Karel Emanuel III., král Sardinie.

Svatba v zastoupení se konala 5. března 1737 v Lunéville. Ženicha zastupoval jeho švagr kníže z Carignanu. Den po svatbě v zastoupení Alžběta odjela do Lyonu, kam dorazila 14. března.

Sňatek s králem se odehrál 1. dubna 1737. Manželé byli bratranec a sestřenice, protože jeho matka Anna Marie Orleánská byla nevlastní sestrou její matky. 21. dubna pár dorazil do Turína.

Alžběta Tereza zemřela 3. července 1741, několik dní po porodu syna. Pohřbena byla v turínské katedrále. V roce 1786 bylo její tělo na příkaz jejího nevlastního syna Viktora Amadea III. přeneseno do baziliky Superga.

Potomci 
Alžběta Tereza měla s Karlem Emanuelem tři děti:

 Karel František Savojský (1. 12. 1738 Turín – 25. 3. 1745 tamtéž), vévoda z Aosty, zemřel v dětství
 Marie Viktorie Markéta Savojská (22. 6. 1740 Turín – 14. 7. 1742 tamtéž), zemřela v kojeneckém věku
 Benedetto Savojský (21. 6. 1741 Turín – 4. 1. 1808 Řím), vévoda z Chablais a markýz z Ivrey
 ⚭ 1775 princezna Marie Anna Savojská (17. 12. 1757 Turín – 11. 10. 1824 tamtéž)

Tituly a oslovení 
 15. října 1711 – 1. dubna 1737: Její Výsost princezna Alžběta Tereza Lotrinská
 1. dubna 1737 – 3. července 1741: Její Veličenstvo královna Sardinie

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Sardinské královny
Lotrinští
Lotrinské princezny
Narození 15. října
Narození v roce 1711
Narození v Lunéville
Úmrtí 3. července
Úmrtí v roce 1741
Úmrtí v Turíně
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v katedrále v Turíně
Pohřbení v bazilice Superga
Ženy